Кякшт, Кякштас ( — «сойка») — литовская фамилия. Известные носители:
 Кякшт, Георгий Георгиевич (1873—1936) — артист балета, солист Мариинского театра, участник «Русских сезонов» Дягилева, балетмейстер Венской оперы, театра «Колон» и Каунасского музыкального театра.